Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres USGA.

United States Golf Association